A União Europeia de Ginástica organiza Campeonatos Europeus de Ginástica para cada uma das seguintes modalidades de ginástica:

Eventos

Atuais

Extintos

Quadro geral de medalhas
Notes

 Os países são classificados por número de medalhas de ouro, prata e bronze, respectivamente.
 Resultados de eventos juvenis e age group não foram levados em consideração.
 Resultados detalhados do Campeonato Europeu de Ginástica Acrobática não estão disponíveis no momento; portanto, apenas medalhas totais confirmadas para um número seleto de países foram adicionadas à tabela.
 Medalhas de prata e bronze conquistadas no Campeonato Europeu de Ginástica de Trampolim de 1969 a 1981 não são conhecidas no momento.
 Os CONs extintos estão listados em itálico.
 Última atualização após o Campeonato Europeu de Ginástica Artística Feminina de 2020

Competições de ginástica